Резина:

 Резина (от  — смола) — эластичный материал, получаемый вулканизацией каучука.
 Резины — другое название эластомеров, частным примером которых служит вулканизированный каучук.

Населённые пункты 
 Резина () — районный центр в Молдавии.
 Резина () — село в Унгенском районе Молдавии.

См. также 
 Рецина () — традиционное греческое вино с добавлением смолы, известное с античности.